Dambach (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Dambach-la-Ville: municipi francès del departament del Baix Rin
 Dambach (Renània-Palatinat): municipi alemany de l'estat de Renània-Palatinat